Videbæk fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea del Ringkjøbing; aveva una popolazione di  abitanti (2005) e una superficie di 289 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Egvad, Holmsland, Ringkøbing e Skjern per dare luogo al neo-costituito comune di Ringkøbing-Skjern compreso nella regione dello Jutland Centrale (in danese Midtjylland).

Comuni della Danimarca soppressi
Centri abitati dello Jutland Centrale